Mastigomyces är ett släkte av svampar. Mastigomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mastigomyces